Živa selenid je hemijsko jedinjenje, koje ima molekulsku masu od 279,550 -{Da}-.

Osobine

Reference

Literatura

Spoljašnje veze 

 

Једињења живе
Селениди